Хоффман, Артур:
 Хоффман, Артур (1857—1927) — швейцарский политик, 66-й президент Швейцарии (1914).
  (1876—1966) — редактор американского журнала.